Пито Реал има више значења:

 Пито Реал (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пито Реал (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пито Реал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пито Реал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику